Сидни Эванс (; 1893 — дата смерти неизвестна) — английский футболист, крайний правый нападающий.

Биография 
Родился в  (неподалёку от Уолсолла). Играл в футбол за местный любительский клуб «Дарластон». В 1920 году стал игроком валлийского клуба «Кардифф Сити», который в том же году был принят в состав Футбольной лиги Англии. Эванс дебютировал за команду 28 марта 1921 года в матче Второго дивизиона против «Лидс Юнайтед». 4 апреля того же года забил свой первый (и единственный) гол за «Кардифф Сити» в матче против «Ноттингем Форест». По итогам сезона 1920/21 «Кардифф» занял второе место во Втором дивизионе и вышел в Первый дивизион. Однако Эванс редко попадал в основной состав, изредка подменяя основного правого крайнего нападающего клуба . Сидни сыграл только 4 матча в сезоне 1921/22 и 1 матч в сезоне 1922/23.

В мае 1923 года Эванс перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед», выступавший во Втором дивизионе. Был куплен в качестве дублёра Джо Спенса. В основном составе смог дебютировать только в концовке сезона, впервые выйдя на поле 12 апреля 1904 года в матче против «Кристал Пэлас». Провёл 6 последних матчей «Юнайтед» в чемпионате, отметившись «дублем» в ворота клуба «Клэптон Ориент» 21 апреля. В следующем сезоне продолжал оставаться игроком «Манчестер Юнайтед», но не сыграл ни одного официального матча. В августе 1925 года покинул клуб, перейдя в валлийский клуб «Понтиприт» из Южной футбольной лиги.

Достижения 
 Кардифф Сити
 Обладатель Кубка Уэльса (2): 1922, 1923

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Понтиприт»